Michael Michailovitj av Ryssland, född 16 oktober 1861 på Peterhof, död 26 april 1929 i London var en storfurste av Ryssland. Han var son till Mikael Nikolajevitj av Ryssland och Cecilia av Baden.

Han gifte sig morganatiskt 1891 med Sophie von Merenberg, grevinna de Torby (1868-1927) i San Remo. Paret fick inte tillstånd att bo i Ryssland utan levde utomlands, främst i Storbritannien och på den franska Rivieran. När första världskriget bröt ut fick han inte tillstånd att återvända till Ryssland och var därför inte där när ryska revolutionen utbröt 1917. Han drabbades under 1920-talet av psykiska problem.

Barn
 Anastasia de Torby (1892-1977); gift i London 1917 med sir Harold Wernher , baronet (1893- död på Luton Hoo 1973) 
 Nadesha de Torby (1896-1963); gift i London 1916  med George Mountbatten, 2:e markis av Milford Haven, född prins av Battenberg (1892-1938) 
 Michael de Torby (1898-1959)

Anfäder

Källor

Externa länkar

Romanov
Ryska storfurstar
Män
Födda 1861
Avlidna 1929